«Восставший из ада» — название романа Клайва Баркера The Hellbound Heart («Адское сердце», «Обречённое сердце») в русскоязычном переводе.
 «Восставший из ада» — серия фильмов ужасов, включающая в себя 10 частей.
 «Восставший из ада» — первый фильм из серии.
 «Восставший из ада» — фильм 2022 года, перезапуск франшизы.
 «Восставший из ада» — альбом российской рок-группы «Сектор Газа».
 «Восставший из ада» — песня группы «Сектор Газа» с одноимённого альбома.